Йович — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Йович, Божидар (род. 1972) — хорватский гандболист.
 Йович, Борисав (1928—2021) — югославский и сербский государственный и политический деятель.
 Йович, Лука (род. 1997) — сербский футболист.
 Йович, Милан (род. 1975) — сербский футболист.
 Йович, Неманя (род. 2002) — сербский футболист.
 Йович, Слободан (1918—1944) — югославский художник-график.
 Йович, Стефан (род. 1990) — сербский баскетболист.

См. также 
 Йовичич